Сахновщина — название населённых пунктов на Украине:

 Сахновщина — посёлок городского типа в Харьковской области, административный центр Сахновщинского района.
 Сахновщина — село в Машевском районе Полтавской области.